Ikedosoma qingdaoense är en djurart som tillhör fylumet skedmaskar, och som beskrevs av Li, F., W. Wang och H. Zhou 1994. Ikedosoma qingdaoense ingår i släktet Ikedosoma och familjen Echiuridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skedmaskar
qingdaoense